Böttigheimer ist:

 der Nachname von Christoph Böttigheimer (* 1960), ein deutscher Theologe
 ein Einwohner von Böttigheim